

Geografia

Austria 
 Seefeld – frazione di Seefeld-Kadolz, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Seefeld in Tirol – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Seefeld-Kadolz – comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)

Germania 
 Seefeld – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Seefeld – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Seefeld – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Seefeld – ex comune ora frazione di Stadland, comune nel circondario del Wesermarsch (Bassa Sassonia)

Polonia 
 Seefeld – antico nome tedesco di Grzędzice, frazione del comune di Stargard nel distretto di Stargard Szczeciński (Pomerania Occidentale)
 Seefeld – antico nome tedesco di Ołużna, frazione del comune di Gościno nel distretto di Kołobrzeg (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca 
 Seefeld – antico nome tedesco di Jezernice, comune nel distretto di Přerov (Olomouc)

Svizzera 
 Seefeld – quartiere di Thun, città nel circondario di Thun (Canton Berna)
 Seefeld – quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)

Sport 
 FC Seefeld Zurich – società calcistica svizzera con sede a Zurigo